I artikeln presenteras Nordmakedoniens demografiska historia genom resultat från folkräkningar. För en mer detaljerad översikt av den nuvarande befolkningsutvecklingen se Nordmakedoniens demografi.

Se även 
Nordmakedoniens demografi

Referenser 

 Nasevski, Boško; Angelova, Dora. Gerovska, Dragica (1995). Македонски Иселенички Алманах '95. Skopje: Матица на Иселениците на Македонија.
 Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia 2004 (CD version)
 2002 Macedonian Census

Externa länkar 
State Statistical Office of the Republic of Macedonia

Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelska Wikipedia.

Europas demografi
Nordmakedoniens historia
Nordmakedoniens samhälle